Wornum ist der Familienname folgender Personen:

 George Grey Wornum (1888–1957), britischer Architekt
 Ralph Nicholson Wornum (1812–1877), Kunsthistoriker
 Robert Wornum sen. (1742–1815), Klavierbauer
 Robert Wornum jun. (1780–1852), Klavierbauer
Siehe auch:
 Wernham